Чичево и Чичёво — топонимы:
 Чичево (Болгария)
 Чичёво (Московская область)